Lawrenceburg Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lawrenceburg Commercial Historic District (Kentucky), ID-Nr. 94000837
 Lawrenceburg Commercial Historic District (Tennessee), ID-Nr. 92000346